De Seinpost, voormalig filmtheater en restaurant in Scheveningen (1886-1972)
 Seinpost een restaurant in Scheveningen

 Seinpost Den Haag, een televisieserie

 Seinhuis, een gebouw van waaruit seinen worden bediend, zoals bij spoorwegen (niet te verwarren met een seinpost, een plaats van waaruit seinen worden gegeven).